Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Qatar Total Open 2014 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl italský pár Sara Erraniová a Roberta Vinciová, jenž však prohrál s pozdějšími finalistkami soutěže Květou Peschkeovou a Katarinou Srebotnikovou

Trofej získala druhá nasazená dvojice Sie Su-wej a Pcheng Šuaj, jehož členky ve finále porazily česko-slovinskou dvojici Peschkeová-Srebotniková hladce ve dvou setech 6–4 a 6–0. Obě vítězky si připsaly do žebříčku 900 bodů a obsadily první dvě pozice. Poprvé v historii tak čínský tenista vystoupal na první místo v profesionálním tenisovém žebříčku. Druhé místo Sie Su-wej také znamenalo historicky nejlepší umístění pro Tchaj-wan.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (semifinále)
 ''' Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (vítězky)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (finále)
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (2. kolo)
  Naděžda Petrovová /  Anastasija Pavljučenkovová (semifinále)
  Kristina Mladenovicová /  Flavia Pennettaová ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2014
WTA Tour 2014